Voici une liste chronologique des singles du groupe Queen, avec leur classement en termes de ventes, sont compris également les rééditions de plusieurs succès du groupe notamment peu après le décès de Freddie Mercury et pour la sortie du biopic Bohemian Rhapsody en 2018.

Singles

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Singles promotionnels

Extended plays

En tant qu'artiste vedette

Notes et références

Notes

Références 

Queen
Queen

en:Queen discography#Singles